Osoby o tym nazwisku:
 Bartłomiej Wyszomirski – polski szlachcic, urzędnik
 Bogumił Wyszomirski – polski prawnik, poeta, felietonista
 Jerzy Wyszomirski –  polski poeta i prozaik, krytyk literacki i filmowy, felietonista, nauczyciel, tłumacz literatury rosyjskiej
 Józef Wyszomirski – polski reżyser filmowy i teatralny, aktor, pedagog
 Karol Wyszomirski – polski samorządowiec
 Mateusz Wyszomirski – polski lekkoatleta
 Olgierd Wyszomirski – polski ekonomista
 Piotr Wyszomirski – polski piłkarz ręczny
 Stanisław Wyszomirski – polski krytyk filmowy i dziennikarz